Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Hawke, d'après une orthographe archaïque de Hawk (corbeau). Deux portent le nom de Edward Hawke. Un autre sera prévu puis annulé:

 Le  est un vaisseau d'exploration lancé en 1593.
 Le  est un ketch de 8 canons lancé en 1655 et vendu en 1667.
 Le  est un brûlot de 8 canons lancé en 1690 et coulé en 1712.
 Le  est un sloop de guerre de 8 canons lancé en 1721 et coulé en 1739.
 Le  est un navire de ligne de  rang prévu pour porter 74 canons, mais qui sera modifié pour en porter 60 à son lancement en 1820.
 Le  est un croiseur cuirassé de  lancé en 1891. Il sera coulé par un U-Boot en 1914.
 Le HMS Hawke devait être un croiseur léger de classe Minotaur. Sa construction commence en 1943 mais est annulée en 1945.

Hawke